Worthville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Worthville (Georgia)
 Worthville (Kentucky)
 Worthville (North Carolina)
 Worthville (Pennsylvania)